AZS Koszalin – polski żeński klub piłki ręcznej, brązowy medalista mistrzostw Polski (2013), zdobywca Pucharu Polski (2008).
 AZS Koszalin – polski męski klub koszykówki, brązowy medalista mistrzostw Polski (2013), zdobywca Pucharu Polski (2010).
 AZS Koszalin – polski żeński klub koszykówki